Tomaselliellomyces is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Tomaselliellomyces galactitis

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht